Ґілакі (گیلکی نیویشتن, Giləki) — північно-іранська мова, поширена у провінції Ґілян. Ділиться на 2 діалекти: Рашта і гірська ґілакі («ґіляші»).

Найближчим родичем є мазандеранська мова (деякі лінгвісти розглядають дві вказані мови як діалекти однієї і тієї ж мови).

Приклади лексики

Примітки

Посилання 
  (Englisch)

Мови Ірану